Der Skilanglauf-Balkan-Cup 2015 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Skilanglauf-Weltcups 2014/15 gehört. Sie begann am 21. Januar 2015 im türkischen Gerede und endete am 8. März 2015 im bosnischen Pale.  Die Gesamtwertung bei den Männern gewann Paul Constantin Pepene. Er siegte bei sechs von acht Rennen. Bei den Frauen wurde Tanja Karišik in der Gesamtwertung Erste.

Männer

Resultate

Gesamtwertung Männer

Frauen

Resultate

Gesamtwertung Frauen

Weblinks 

Balkan Cup Herren

Balkan Cup Damen

2015
BalkanCup